Na południe – francuski film z 2005 roku
 Na południe – francuski film drogi z 2009 roku
 Na południe – kanadyjski serial telewizyjny z lat 90 XX wieku
 Na południe – album muzyczny Anny Treter z 2003 roku

Zobacz też